Никола́й Вишняко́в:
 Вишняков, Николай Иванович (вторая половина XIX века) — русский художник-пейзажист.